Rode Polder (Oost-Vlaanderen)
Rode Polder (Zuid-Holland)